Обальдия () — фамилия испанского происхождения:

 Обальдиа, Рене де (René de Obaldia; 1918—2022) — французский писатель и академик, потомок президента Панамы.